Beck Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beck Mountain (Arkansas)
 Beck Mountain (Colorado)
 Beck Mountain (Missouri)

Siehe auch:
 Buck Mountain